Marco Bortolotti e Vitaliy Sachko erano i detentori del titolo ma solo Bortolotti ha deciso di difendere il titolo in coppia con Sergio Martos Gornés.

In finale Nicolás Barrientos e Miguel Ángel Reyes Varela hanno sconfitto Sadio Doumbia e Fabien Reboul con il punteggio di 7-5, 4-6, [10-4].

Teste di serie 

  Nicolás Barrientos /  Miguel Ángel Reyes Varela (campioni)
  Nathaniel Lammons /  Albano Olivetti (semifinale)

  Sadio Doumbia  /  Fabien Reboul (finale) 
  Diego Hidalgo /  Cristian Rodríguez (primo turno)

Wildcard 

  Enrico Dalla Valle /  Julian Ocleppo (primo turno)

  Salvatore Caruso /  Stefano Napolitano (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Forlì Open 2022